Ранчо Запата има више значења:

 Ранчо Запата (Тепејавалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ранчо Запата (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Запата (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику